Martel kan syfta på:

 Martel (robot) – en brittisk/fransk attackrobot

Personer
 Yann Martel (1963–), en spansk författare
 Lucrecia Martel (1966–), en argentinsk filmregissör
 Karl Martell (687–741), en frankisk major domus

Geografi

Antarktis

 Martel, ensenada – en vik

Frankrike 

 Martel, Lot – en kommun i departementet Lot i regionen Midi-Pyrénées i södra Frankrike
 Flavy-le-Martel – en kommun i regionen Picardie i norra Frankrike

Schweiz 

 Les Ponts-de-Martel, ort och kommun, Neuchâtel, Le Locle District,

Se även
 Martell (olika betydelser)